

Patronymes 
 Auguste Philippoteaux (1821-1895), homme politique français.
 Auguste Philippoteaux (1847-1941), avocat et historien du Sedanais.
 Henri Philippoteaux (1866-1935), homme politique français.
 Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884), dit Félix, artiste peintre, père de Paul.
 Paul Philippoteaux (1846-1923), artiste peintre, fils de Félix.
 Romain Philippoteaux (né en 1988), footballeur français.